Jonathan Bellemare (né le  à Shawinigan) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a joué pour les Cataractes de Shawinigan puis aux Olympiques de Hull dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec de 1999 à 2003. Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi ADT Canada-Russie en 2003.

Depuis 2003, il joue pour les Ducs d'Angers en Ligue Magnus (élite française) avec un intermède d'un an en LNB suisse dans le club du HC Martigny lors de la saison 2007-2008. Il est capitaine de l'équipe des Ducs d'Angers depuis le début de la saison 2009-2010.

Doté d'un gabarit poids plume, Bellemare est un joueur très rapide.

Il finit meilleur pointeur de son club angevin lors des saisons  2004-2005 (39 pts), 2005-2006 (43 pts), 2006-2007 (43 pts), 2008-2009 (54 pts) et 2009-2010 où il domine le classement des pointeurs (61 pts) et des passeurs (43 ass.) de la ligue Magnus.

Ses 61 points en 2009-2010 constituent le record actuel de points marqués par un joueur en saison régulière depuis la création de la Ligue Magnus (en 2004-2005) qui stabilise le championnat élite français à 14 club. 

Avec les Ducs d'Angers, il remporte la Coupe de France en 2007 et en 2014, le trophée Jacques-Lacarrière en 2007, et atteint la finale des play-offs de la Ligue Magnus à trois reprises : en 2010, 2013 et 2014.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
 2002 : remporte la Plaque AutoPro.
 2002 : remporte la Plaque Karcher.
Ligue Magnus
 2009-2010 : élu dans la sélection des meilleurs joueurs étrangers.
 2010 : remporte le trophée Charles-Ramsay.

Titres et honneurs collectifs 
Ligue Magnus
 2007 : Coupe de France (trophée Pete-Laliberté)
 2007 : Match des champions (trophée Jacques-Lacarrière)
 2014 : Coupe de France (trophée Pete-Laliberté)

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000|| Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 63|| 11|| 19|| 30|| 26|| 13|| 2|| 4|| 6|| 8
|-
| 2000-2001|| Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 71|| 34|| 61|| 95|| 91|| 8|| 3|| 11|| 14|| 18
|-
| 2001-2002|| Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 69|| 39|| 85|| 124|| 183|| 10|| 5|| 11|| 16|| 12
|-
|2002-2003|| Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 3|| 3|| 2|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003|| Olympiques de Hull|| LHJMQ|| 21|| 9|| 10|| 19|| 24|| 20|| 9|| 13|| 22|| 22
|-
| 2003-2004|| Angers|| Ligue Magnus|| 23|| 12|| 9|| 21|| 34|| 4|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| 2004-2005|| Angers|| Ligue Magnus|| 28|| 19|| 20|| 39|| 38|| 4|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2005-2006|| Angers|| Ligue Magnus|| 26|| 14|| 29|| 43|| 30||5 ||2 ||4 ||6 ||4 
|-
| 2006-2007|| Angers|| Ligue Magnus|| 26|| 18|| 25|| 43|| 82||6 ||2 ||7 ||9 ||14 
|-
| 2007-2008|| HC Martigny|| LNB|| 47|| 16|| 39|| 55|| 72|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Angers|| Ligue Magnus|| 26|| 17|| 37|| 54|| 59||7 ||4 ||4 ||8 ||43 
|-
| 2009-2010|| Angers|| Ligue Magnus||26 ||18 ||43 ||61 ||42 ||13 ||7 ||13 ||20 ||24 
|-
| 2010-2011|| Angers|| Ligue Magnus|| 24|| 16|| 26|| 42|| 20|| 7|| 7|| 5|| 12|| 2
|-
|2011-2012 || Angers ||Ligue Magnus || 26|| 11|| 19|| 30|| 40|| 4|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
|2012-2013 || Angers ||Ligue Magnus || 26|| 8|| 26|| 34|| 46|| 16|| 2|| 9|| 11||41
|-
|2013-2014 || Angers ||Ligue Magnus || 24|| 7|| 21|| 28|| 55|| 16|| 3|| 7|| 10||38
|-
|2014-2015 || Blizzard CNS de Trois-Rivières || LNAH || 38 || 19 || 35 || 54 || 54 || 14 || 7 || 11 || 18 || 13
|-
| 2015-2016 || Blizzard CNS de Trois-Rivières || LNAH || 40 || 18 || 35 || 53 || 29 || 7 || 1 || 5 || 6 || 4
|-
| 2016-2017 || Blizzard CNS de Trois-Rivières || LNAH || 40 || 23 || 44 || 67 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Draveurs de Trois-Rivières || LNAH || 36 ||16 || 30 || 46 || 38 || 6 ||	1 || 6 	||7 ||	8 
|-
| rowspan=2|2018-2019 || Pétroliers du Nord || LNAH || 13 ||6 ||7 ||13 ||14 || - || - || - || - || -
|-
| 3L de Rivière-du-Loup || LNAH || 17|| 10|| 8|| 18|| 22|| 7|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2019-2020 || Assurancia de Thetford || LNAH || 10 ||2 ||6 ||8 ||8 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en octobre 1982
Naissance à Shawinigan
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur du HC Martigny
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH)
Joueur des Pétroliers du Nord
Joueur des 3L de Rivière-du-Loup
Joueur de l'Assurancia de Thetford
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Charles-Ramsay